Linda Buthelezi – ex calciatore sudafricano
 Mangosuthu Buthelezi – politico e attivista sudafricano
 Mbongeni Buthelezi – pittore sudafricano